Allsvenskan 2005 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2005 (herr)
Damallsvenskan 2005
Allsvenskan i handboll för herrar 2005